Dans le jeu de rôle fantasy Donjons et Dragons (D&D), les baatezu (également appelés diables, même si ces deux termes ne sont pas parfaitement synonymes, comme expliqué plus bas) sont une puissante variété de monstres utilisés pour défier les joueurs. Les baatezu sont d'alignement loyal mauvais et sont originaires des Neuf Enfers de Baator. Conformément à leur alignement loyal, ils se plient à une stricte hiérarchie (les règles de la seconde édition de AD&D suggèrent qu'un diable peut changer d'apparence à mesure qu'il progresse dans la hiérarchie), qui culmine avec les archidiables (aussi appelés les Seigneurs des Neuf) qui sont les dirigeants des différentes strates de Baator. Les baatezu voient les mondes du multivers de D&D comme de simples outils à utiliser pour leur propre profit, à commencer par la conduite de leur guerre millénaire avec leurs ennemis de toujours : les démons, créatures chaotiques des Abysses.

Les baatezu sont apparus dans la première édition du Manuel des monstres. De nombreux diables (surtout parmi les plus anciens) ont été directement inspirés par les religions et la mythologie du monde réel : citons Méphistophélès dont le cycle de Faust a fait toute la réputation, Asmodée, qui apparaît dans le Livre de Tobie (ouvrage considéré comme apocryphe dans les traditions protestante et hébraïque), et Belzébuth (divinité philistine identifiée à Satan dans la religion chrétienne). D'autres diables sont inspirés des Érinyes, les déesses grecques de la vengeance, ainsi que des lémures, qui sont les esprits des morts chez les Romains.

Dans la première édition des règles de AD&D, les baatezu étaient connus sous le seul nom de diables (et de la même façon, les tanar'ri n'étaient encore que des démons). Le changement de nom s'est opéré dans la seconde édition du livre de règles, sous la pression conjuguée de groupes fondamentalistes religieux et d'autres observateurs qui jugeaient que le jeu encourageait la vénération de Satan. TSR, la société éditrice de Donjons et dragons, a donc décidé d'adopter des dénominations plus neutres. La troisième édition a ensuite permis un retour aux noms originaux ; depuis lors, on considère que le terme baatezu désigne plutôt une sous-catégorie particulièrement puissante de diables, cette dernière appellation servant donc de terme générique pour tous les habitants de Baator.

Types de diables

Archidiables 

La  d'AD&D présente les diables comme les principaux habitants des plans infernaux, soumis à une hiérarchie stricte et en proie à des rivalités intestines incessantes. Les plus puissants de leurs seigneurs sont qualifiés d'Archidiables et règnent chacun sur une strate des Enfers. Asmodée, Baalzébul, Dispater et Géryon sont présentés dans le Manuel des Monstres, tandis que la présentation de Bélial, Mammon, Méphistophélès et Moloch attendra la parution du Monster Manual II.

Sous la pression de lobbies (principalement des fondamentalistes chrétiens), la  d'AD&D rebaptise les diables « baatezu » et les Archidiables deviennent les « Seigneurs des Neuf ». Cependant, malgré cette pression, le succès de la gamme Planescape publiée entre 1994 et 1998 permet à TSR de développer la hiérarchie des Baatezus et de faire des Neuf Enfers de Baator un décor d'aventure pour les joueurs. Les suppléments Planes of Law et Faces of Evil: The Fiends développent la Guerre Sanglante et détaille les rivalités, complots et coups d’État entre les Seigneurs des Neuf. On y découvre trois nouveaux Seigneurs, à savoir Bel, Lévistus et Molikroth, mais l'éditeur évite soigneusement de nommer les autres Archidiables dont le nom pourrait rappeler de près ou de loin le satanisme. En 1999, la parution de Guide to Hell sous un titre explicite semble marquer un retour à la normale dans le microcosme du jeu de rôle et d'ailleurs, les Seigneurs des Neuf sont tous nommément désignés.

La  de D&D synthétise et développe toutes les informations précédemment publiées dans plusieurs suppléments, notamment Les Chapitres Interdits et Fiendish Codex II: Tyrants of the Nine Hells.

Baatezu 
Advespa : diables femelles ressemblant à des guêpes, elles patrouillent les cieux de l'Enfer.
Amnizu : les gardiens des portes des Neuf Enfers, ils sont petits, trapus et ailés.
Barbazu : féroces guerriers armés d'un glaive à dents de scie, ils sont sujets à des crises de frénésie meurtrière.
Cornugon : fiélons à l'allure de gargouilles, armés de chaînes à piques.
Érinyes : anges déchus semant la mort au bout de leurs flèches enflammées.
Gelugon : horreurs à corps d'insectes, promesses d'une mort glacée.
Ghargatula : dinosaures gardiens munis d'une mâchoire massive.
Hamatula : guerriers d'élite prenant plaisir à empaler leurs proies.
Kocrachon : bourreaux à corps d'insectes.
Lémures : créatures tourmentées et sans âme qui attaquent en groupes, elles servent de chair à canon dans la Guerre Sanglante.
Logokron : ils adorent découvrir le vrai nom de leurs ennemis, et s'en servir pour les tourmenter ou en faire leurs esclaves.
Malebranches : brutes à cornes.
Narzugon : cavalerie d'élite, ils montent d'imposants destriers noirs crachant du feu.
Nupperibos : situés juste au-dessus des lémures dans la hiérarchie des diables, ces créatures bouffies sont détestées des autres baatezu car ce sont les vrais natifs de Baator, et donc la race la plus ancienne.
Osyluth : fiélons haineux munis d'un dangereux dard.
Paeliryon : ces maîtres dans l'art de l'espionnage ont un aspect répugnant.
Diantrefosses : seigneurs diables, leur force est immense et leur puissance destructrice.
Brachina : homologues diaboliques des succubes.
Spinagon : les yeux et les oreilles de Baator, ils sont couverts d'épines.
Xerfilstyx : gardiens du fleuve Styx à Avernus, ils ont la capacité de dérober la mémoire de leurs victimes.

Abishai 
Les abishai sont une sous-catégorie de baatezu créée par Tiamat.

Non-baatezu 
Kyton : bourreaux meurtriers armés de chaînes.
Araton : diables parcourant les déserts armés de leur cimeterre.
Bazorka : diables à corps de chat (mais de la taille d'un tigre), ils sont invisibles donc dangereux.
Moteurs infernaux : construits en acier froid, ils carburent au feu de l'enfer.
Familiers : fidèles serviteurs des mages, ces diables futés aident les mortels d'alignement mauvais en leur prodiguant de noirs conseils.

Diables forgés 
Ce sous-groupe de diables est composé de créatures artificielles forgées par les Neuf Enfers de Baator, et qui ont été, avec le temps, transformées en être vivants. Ils suivent à la lettre les lois des Enfers et se chargent de les faire respecter.
Diables de charbon : troupes de choc de Baator.
Diables de verre : espions et indicateurs.
Diables de plomb : utilisés pour capturer vivants les prisonniers.
Diables d'obsidienne : force de police des Neuf Enfers.
Diables de sable : informateurs et espions.
Diables à pointes : couverts d'épaisses pointes de fer.

Notes et références 

Créature de Donjons et Dragons
Créature des Royaumes oubliés